Jack Sock era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Jason Kubler ha sconfitto Wu Tung-lin con il punteggio di 6-0, 6-2.

Teste di serie 

  Jeffrey John Wolf (primo turno)
  Emilio Gómez (secondo turno)
  Christopher Eubanks (secondo turno)
  Jason Kubler (campione)

  Michael Mmoh (primo turno) 
  Altuğ Çelikbilek (primo turno) 
  Rinky Hijikata (secondo turno) 
  Wu Tung-lin (finale)

Qualificati 

  Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)
  Murphy Cassone (quarti di finale)
  Román Andrés Burruchaga (quarti di finale)

  Strong Kirchheimer (primo turno) 
  Gilbert Klier Júnior (primo turno) 
  Zachary Svajda (primo turno)

Wildcard 

  Brandon Holt (quarti di finale)
  Ben Shelton (semifinale)

  Donald Young (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Little Rock Challenger 2022